Andriej Gawriłow (ur. 1955) – rosyjski pianista
 Andriej Gawriłow (ur. 1987) – rosyjski hokeista